Цугол — топоним в Забайкальском крае России:

 Цугол — село в Агинском районе Забайкальского края.
 Цугол — село в Могойтуйском районе Забайкальского края.
 Цугол — военный полигон ВС России.